KSAN steht für:

 Flughafen San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien als ICAO-Code
 KSAN (Fernsehsender), ein Fernsehsender aus San Angelo, Texas
 KSAN (Hörfunksender), ein Hörfunksender aus San Francisco, Kalifornien

KSAN